7-я бригада может означать:
 7-я воздушно-десантная бригада
 7-я бригада морской пехоты Балтийского флота
 7-я бригада морской пехоты Черноморского флота
 7-я гвардейская миномётная Свирская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригада
 7-я бригада ПВО
 7-я бригада лёгкой кавалерии (Франция)
 7-я лёгкая механизированная бригада (Великобритания)
 7-я Словенская ударная бригада

Мотострелковые
 7-я гвардейская мотострелковая Сталинградско-Корсуньская Краснознамённая бригада (РККА)
 7-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (2002—2008, ВС России)
 7-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (2014, НМ ЛНР)

Танковые
 7-я бронетанковая бригада «Са’ар ми-Голан»
 7-я бронетанковая бригада (Великобритания)
 7-я бронетанковая бригада (Франция)
 7-я танковая бригада (СССР)
 7-я отдельная гвардейская тяжёлая танковая Новгородско-Берлинская Краснознамённая, орденов Суворова и Красной Звезды бригада
 7-я отдельная гвардейская танковая бригада (СССР)
 7-я отдельная гвардейская танковая бригада (формирования 2009 года)